Hayer ist der Familienname folgender Personen:

 Björn Hayer (* 1987), deutscher Germanist, Universitätsdozent und Journalist
 Emil Hayer (1887–1977), deutscher Kommunalpolitiker
 Fabrizio Hayer (* 1969), deutscher Fußballspieler
 Horst Hayer (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Manajit Hayer-Hartl (* 1954), Biochemikerin und Biophysikerin
 Markus Hayer (* 1985), deutscher Fußballspieler
 Nicolas Hayer (1898–1978), französischer Kameramann
 Richard Hayer (* 1947), deutscher Physiker, Soziologe, Manager und Autor
 Stanley Hayer (* 1973), kanadisch-tschechischer Skiläufer
 Valérie Hayer (* 1986), französische Politikerin (LREM), MdEP

Siehe auch:
 Haier
 Heyer
 Heier